Krokseltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokseltjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726302-163507), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Krokseltjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 726369-163467), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,8 ha)
Krokseltjärnen, sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn